Duroc (metrostation) - Metrostation in Parijs
 Duroc (varken) - Varkensras